Neboberg, de berg waarop Mozes klom en stierf.
 Nabu, een Babylonisch-Assyrische godheid, in de Bijbel aangeduid als Nebo
 Neboklooster, een voormalig klooster in Nijmegen
 Nebo, afkorting van Nederlandse Bodemkaart
plaatsen in de Verenigde Staten
 Nebo (Illinois)
 Nebo (Kentucky)